Соревнования в беге на 10 000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1995 года прошли 9 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1995